Denda ist der Familienname folgender Personen:

 Hidefumi Denda (* 1997), japanischer Nordischer Kombinierer
 Mao Denda (* 1980), japanische Sängerin des J-Pops
 Wolfgang Denda (* 1939), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) (1990–1992)